13. svetovno prvenstvo v atletiki je bilo svetovno prvenstvo, ki je potekalo med 27. avgustom in 4. septembrom 2011 na stadionu Daegu v južnokorejskem mestu Daegu. Udeležilo se ga je 1848 atletov iz 204-ih držav, ki so tekmovali v 47-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Sodelujoče države 

2011
2011 v športu
Športne prireditve v Južni Koreji
Daegu